Kresz bzw. de Kresz ist der Nachname folgender Personen: 

Géza de Kresz (1882–1959), österreich-ungarisch-kanadischer Geiger, Musikpädagoge und Komponist
Norah de Kresz (1882–1960), englische Pianistin und Musikpädagogin